Selnica (Međimurje), een gemeente in de Kroatische provincie Međimurje
Selnica (Velika Gorica), een plaats in de gemeente Velika Gorica in de Kroatische provincie Zagreb
Selnica (Marija Bistrica), een plaats in de gemeente Marija Bistrica in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje